

Personen met de (voor-)naam Esteban
Esteban Alvarado (1989) - een Costa Ricaans voetballer, doelman van voetbalclub Trabzonspor onder naam Esteban
Esteban Cambiasso (1980) - een Argentijns voetballer
Esteban Dreer (1981) - een Argentijns-Ecuadoriaans voetballer
Esteban Tuero (1978) - een Argentijns autocoureur
Esteban Gutiérrez - een Mexixaans autocoureur
Esteban Guerrieri (1985) - een Argentijns autocoureur
Esteban Granero - een Spaans voetballer
Esteban Paredes - een Chileens voetballer
Esteban Powell - een Amerikaans acteur
Esteban Villanueva - een Filipijnse kunstschilder
Samantha Esteban - een Amerikaans actrice
Esteban Solari - een Argentijns voetballer

Fictie
Esteban, Franse stripreeks

Zie ook
San Esteban (doorverwijspagina)